Samuel Barnett può riferirsi a:
 Samuel Augustus Barnett (1844-1913) – chierico anglicano e riformatore sociale
 Samuel Jackson Barnett (1873-1956) – fisico statunitense
 Samuel Barnett (1980-) – attore britannico